Gosse de riche peut faire référence à :
 Gosse de riche, film français de Charles Burguet sorti en 1920
 Gosse de riche, (titre original She Couldn't Take It) film américain de Tay Garnett sorti en 1935
 Gosse de riche, film français de Maurice de Canonge sorti en 1938

Homonymie de titre